Library Park Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Library Park Historic District (New Mexico), ID-Nr. 79001549
 Library Park Historic District (New York), ID-Nr. 82001270
 Library Park Historic District (Wisconsin), ID-Nr. 88002657